Esistono due comuni spagnoli con questo nome
Fonfría – Teruel
Fonfría – Zamora